Fedora kan henvise til flere artikler:

 Fedora (beklædning) – en hat med bred skygge
 Fedora (Linux-distribution) – en Linux-distribution
 Fedora (opera) – en opera af Umberto Giordano